Efialtés (starořecky: Ἐφιάλτης) je starořecké jméno, kterým je pojmenováno několik mytologických a historických postav:

 Efialtés (mytologie), v řecké mytologii gigant, bratr Ótův. Oba bratři společně se nazývají Alóeovci.
 Efialtés z Trachie, zrádný Řek, který vyzradil Peršanům obchvatnou stezku v bitvě u Termopyl.
 Efialtés (politik), radikální demokratický politik starověkých Athén.